Андрієвська Валерія Вікторівна (1938) — психолінгвіст, кандидат психологічних наук, старший науковий ниспівробітник, завідувачка Лабораторії науково-психологічної інформації Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.
 Андрієвська Лариса (* 1968) — українська перекладачка, журналістка, редактор.
 Андрієвська Ніна Костянтинівна (20 грудня 1927 (2 січня 1928) — 14 червня 2014) — український композитор, музикознавець, журналіст, радіокоментатор, заслужений діяч мистецтв України (1998), заслужений журналіст України (1983).
 Андрієвська Олександра Олексіївна (1900–1982) — філолог, лексиколог, психолог.
 Андрієвська Ольга Трохимівна (1876– 1937) — член Української партії соціалістів-федералістів.
 Андрієвська-Боденчук Тетяна Михайлівна (1955) — українська піаністка, народна артистка України (2016).

Андрієвська — присілок, Верховазький район, Вологодська область
 Андрієвська — присілок, Маркушевське сільське поселення, Тарногський район, Вологодська область
 Андрієвська — присілок, Тарногське сільське поселення, Тарногський район, Вологодська область

Див. також 
 Андрієвський